Ла-Шапель-Батон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Ла-Шапель-Батон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр